Horváth Józsefné
 Szaák Lujza (1855–1920) tanítónő
 Mére Ottilia (1912–1987) operaénekesnő
 Horváthné Hasznos Margit (1928–2009) gépészmérnök
 Farkas Éva (1942) zongora- és szolfézstanár
 Fűri Mária Edit (1944) középiskolai tanár